Příjmení Dědič nebo Dědičová  nosí tyto osobnosti:

 František Dědič (1890–1941), československý voják, člen odbojové skupiny Obrana národa
 František Dědič (* 1963), český politik, poslanec PSP za ODS
 Jakub Dědič (1883–1940), český a čs. politik, prvorepublikový poslanec NS za KSČ
 Jan Dědič (* 1952), český právník a vysokoškolský pedagog
 Jaroslav Dědič (* 1972), český novinář
 Jaroslav Dědič (fotbalista) (1915–1985), český fotbalový brankář
 Martina Dědičová (* 1967), česká malířka a grafička
 Václav Dědič (* 1907), český fotbalový obránce

Podobné příjmení 
 Dědic (rozcestník)